Callian puede referirse a: 

 Callian, comuna francesa en Gers.
 Callian, comuna francesa en Var.